Kister ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Kister (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Gabriele Kister (1947–2016), deutsche Drehbuchautorin
 Kurt Kister (* 1957), deutscher Journalist
 Lukas Kister (* 1998), deutscher Handballspieler
 Meir Jacob Kister (1914–2010), israelischer Arabist
 Tim Kister (* 1986), deutscher Fußballspieler

Kister steht für:
 Kister Porzellanmanufaktur, siehe Porzellanmanufaktur Scheibe-Alsbach

Siehe auch:
 Krister